20-Cent-Münzen existieren unter anderem in folgenden Währungen:

 Australischer Dollar, siehe 20-Cent-Münze (Australien)
 Euro, siehe Euromünzen